Indianerspiele bezeichnet:
 die Sportveranstaltung Jogos dos Povos Indígenas,
 Kinderspiele, siehe Indianerbild im deutschen Sprachraum.